"Hymni i Flamurit" o "Himni i Flamurit" (es. Himno a la bandera), también "Betimi mbi flamur" (El juramento a la bandera),  es el himno nacional de Albania. La letra fue escrita por el poeta albanés de etnia arumana Aleksander Stavre Drenova. El himno fue publicado por primera vez como un poema titulado Liri e Shqipërisë (Libertad de Albania), un periódico albanés en Sofía, Bulgaria. La música del himno fue compuesta por Ciprian Porumbescu en 1859 con el título Pe-al nostru steag e scris Unire, dedicado a la Unificación de los Principados danubianos, producida el 24 de enero de aquel mismo año.

Letra

En idioma albanés con traducción al español

En alfabetos históricos
El albanés se ha escrito históricamente en varios alfabetos diferentes.

Referencias

Enlaces externos 

Canciones de 1912
flamurit
Símbolos oficiales de Albania
Composiciones en sol mayor